Лука Уаррик Даеови Колеошо (; ) — канадский футболист, полузащитник клуба «Эспаньол».

Колеошо родился в США в семье нигерийца и канадки итальянского происхождения.

Клубная карьера 
Колеошо — воспитанник клубов «Трамбалл Юнайтед», Манхэттен Киккерс и испанских «Реус Депортиу» и «Эспаньол». 22 мая 2022 года в матче против «Гранады» он дебютировал в Ла Лиге в составе последнего.

Примечания 

Футболисты Канады
Футболисты США

Игроки ФК «Эспаньол B»
Игроки ФК «Эспаньол»